Illa de Arousa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Illa de Arousa (ö), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Illa de Arousa (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar